Вишенки () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 27 человек. Занимает площадь 0,148 км². Почтовый индекс — 48142. Телефонный код — 3551.

Местный совет 
48142, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Вишнівчик

Примечания

Ссылки 
 Вишенки на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района